Люксембург Оупън 2013 е 23-тото издание на Люксембург Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013. Провежда се в гр. Люксембург, Люксембург от 14 до 20 октомври.

Сингъл 
Винъс Уилямс е шампионката от Люксембург Оупън 2012, но тя решава да не участва през 2013 г.

Каролине Возняцки печели титлата, отстранявайки Аника Бек с 6 – 2, 6 – 2 във финалния двубой.

Поставени тенисистки 

  Каролине Возняцки (Шампионка)
  Слоун Стивънс (Четвъртфинал)
  Сабине Лисицки (Полуфинал)
  Кирстен Флипкенс (Първи кръг)

<li> Луцие Шафаржова (Втори кръг)
<li> Мона Бартел (Първи кръг)
<li> Южени Бушар (Първи кръг)
<li> Бояна Йовановски (Четвъртфинал)

Основна схема

Легенда 
* Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
* WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
* LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
* Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
* SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
* PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
* w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
* r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
* d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Андреа Хлавачкова и Луцие Храдецка са шампионките от Люксембург Оупън 2012, но двете решават да не участват през 2013 г.

Щефани Фогт и Янина Викмайер печелят титлата, побеждавайки във финала Кристина Бароа и Лора Торп със 7 – 6(7 – 2), 6 – 4.

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

* Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
* WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
* LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
* Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
* SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
* PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
* w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
* r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
* d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Люксембург Оупън